Мультиномиа́льное (полиномиа́льное) распределе́ние в теории вероятностей — это обобщение биномиального распределения на случай n>1 независимых испытаний случайного эксперимента с k>2 возможными исходами.

Определение 
Пусть  — независимые одинаково распределённые случайные величины, такие, что их распределение задаётся функцией вероятности:
 .
Интуитивно событие  означает, что испытание с номером  привело к исходу . Пусть случайная величина  равна количеству испытаний, приведших к исходу :
 .
Тогда распределение вектора  имеет функцию вероятности
 ,
где
  — мультиномиальный коэффициент.

Вектор средних и матрица ковариации 
Математическое ожидание случайной величины  имеет вид:
.
Диагональные элементы матрицы ковариации  являются дисперсиями биномиальных случайных величин, а следовательно
 .
Для остальных элементов имеем
 .
Ранг матрицы ковариации мультиномиального распределения равен .

Примечания

Литература 
 

Дискретные распределения